Zkratka (značka) BRT může znamenat: 

 Brutto registrovaná tuna
 Bus rapid transit, systém rychlé městské autobusové dopravy ve vyhrazených jízdních pruzích a po samostatných komunikacích
 Brooktrout 301 formát obrázku

Externí odkazy